Zeitturm steht für:

 Zeitturm (Mellingen)
 Zeitturm (Düsseldorf) 
 Zeitturm (Luzern)